The Best Damn Tour 2008: Live in Toronto – trzeci album koncertowy Avril Lavigne. Wydany na DVD w 2008 roku.

Zawartość 
 Girlfriend
 I Can Do Better
 Complicated
 My Happy Ending
 I' m with You
 I Always Get What I Want
 When You're Gone
 Innocence
 Don't Tell Me
 Hot
 Losing Grip
 (Joan Jett Cover, 'Bad Reputation' - video)
 Everything Back But you
 Runaway / Mickley (Toni Basil Song - Partial)
 The Best Damn Thing
 I Don't Have to Try
 He Wasn't
 Girflriend Remix
 Sk8er Boi

Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Albumy Avril Lavigne
Albumy koncertowe